El Torneig del Pacífic 2010, oficialment conegut com a Toray Pan Pacific Open 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 27a edició del torneig es va celebrar entre el 27 de setembre i el 2 d'octubre de 2010 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

La tennista danesa Caroline Wozniacki va aconseguir el cinquè títol de la temporada.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení

Enllaços externs 
 Web oficial   

2010
WTA Tour 2010